Туркменбаши́ ( – глава на туркмените) може да се отнася за:
 туркменбаши – титла на предишния президент на Туркменистан (1990-2006) Сапармурат Ниязов
 туркменбаши – наименование на месец януари в календара на Туркменистан в чест на С. Ниязов
 Туркменбаши (б. Красноводск) – град в Туркменистан, Балкански вилает, Туркменбашийски етрап (район)
 Туркменбаши (б. Джанга) – селище от градски тип в Туркменистан, Балкански вилает, Туркменбашийски етрап (район)
 Туркменбаши – наименование на Красноводския залив в Каспийско море
 „Туркменбаши“ – международно летище край гр. Туркменбаши
 „Туркменбаши“ – орден в Туркменистан
 „Туркменбаши“ – банка в Туркменистан

Туркмени